Der Index für wirtschaftliche Freiheit () ist ein volkswirtschaftlicher Indikator. Er wird seit 1995 jährlich durch die Heritage Foundation und das Wall Street Journal berechnet und dient der Beurteilung wirtschaftlicher Freiheit.

Methodologie 
Die Erhebung des Index beruht auf folgenden Säulen:

Rechtsstaatlichkeit
 Eigentumsrechte: Rechtlicher Schutz von Privateigentum und Qualität der Ausführung dieser Gesetze.
 Integrität und Justizeffizienz: Ausmaß von politischer und wirtschaftlicher Korruption beruhend auf dem Korruptionswahrnehmungsindex, Unabhängigkeit der Gerichte.

Rolle des Staates in der Wirtschaft
 Fiskalische Freiheit: Geringe finanzielle Probleme des Staates, geringe Höhe der Steuern für Unternehmen, Privatpersonen und die Höhe der Steuerlast als Anteil der Wirtschaftsleistung.
 Staatsausgaben: Höhe der Staatsausgaben als Anteil der Wirtschaftsleistung. Je höher der Anteil, desto niedriger die Wertung.

Effizienz der Regulierung
 Unternehmerische Freiheit: Aufwand für das Gründen eines neuen Unternehmens sowie die Effektivität der Regularien und Gesetze.
 Arbeitsfreiheit: Ausmaß der Regulierung des Arbeitsmarktes. Zeit und Kosten für Unternehmen, um Mitarbeiter einzustellen oder zu entlassen.
 Monetäre Freiheit: Ausmaß der Preisstabilität beruhend auf der durchschnittlichen Inflation der letzten drei Jahre. Freiheit von staatlicher Intervention in Preise.

Offene Märkte
 Handelsfreiheit: Höhe der Tarife auf Importe und Anzahl der Handelsbarrieren.
 Investitionsfreiheit: Ausmaß der Restriktionen für den freien Fluss von Kapital innerhalb und außerhalb der Grenzen eines Landes.
 Finanzielle Freiheit: Unabhängigkeit von staatlicher Kontrolle und Intervention im Finanzsektor, Einfluss des Staates im Bankensystem, Entwicklung des Kapitalmarktes, Einfluss des Staates auf die Vergabe von Krediten und die Offenheit für ausländische Mitbewerber.

Rezeption 
Der Index für wirtschaftliche Freiheit geht davon aus, dass sich Freiheitsbeschränkungen negativ auf den ökonomischen Wohlstand auswirken. Bezug nehmen die Ersteller dabei auf ihre Interpretation von Adam Smiths Ideen aus Der Wohlstand der Nationen. Mögliche „produktive Freiheitsbeschränkungen“ wie Transferzahlungen oder eine progressive Einkommensteuer, wie Erle, Leschke und Sauerland einwenden, werden nicht einbezogen.

Der Index wird in mehreren Medien und von anderen (vor allem pro-marktwirtschaftlichen) Denkfabriken für ihre Beurteilungen von Ländern und Politikempfehlungen positiv rezipiert. Verwiesen wird dabei darauf, dass in dem Index tendenziell Länder mit mehr Freiheit auch wohlhabender sind. Teilweise hat der Index auch Erwähnung in ökonomischen Lehrbüchern gefunden. Kritisch betrachtet wird der Index aufgrund seiner Kriterien, die libertäre (z. B. geringe Regulierung der Arbeit) mit allgemeiner positiv akzeptierten Standards (z. B. Korruptionsindex) mischen, von links. Matt Bruenig etwa wendet gegen einige Kriterien des Index ein, dass sich die Regulierungen verschiedener Länder kaum seriös in Form von Rankingzahlen wirklich vergleichen lassen. Mit seiner Freiheitsdefinition stößt der Index teilweise jedoch auch unter anderen libertären Einrichtungen auf Kritik, so verweist Carson von der Foundation for Economic Education darauf, dass der Index Freiheit nur aus Sicht der Unternehmen und somit unzureichend betrachte (nicht z. B. Freiheit für Arbeiter). So werden im Index etwa sozialstaatliche Leistungen negativ beurteilt. Staatliche Interventionen wenn sie die Interessen von großen Unternehmen unterstützten, wie z. B. umfangreiche Patente, werden im Index hingegen als positiv für die Freiheit eingeschätzt.

Ein statistischer Kritikpunkt ist, dass die Kriterien des Index teilweise selbst miteinander korrelieren, Dialga und Vallée (Universität Nantes) kamen 2015 in einer Überprüfung zu dem Schluss, dass der Index somit statistisch nicht valide ist.

Liste von 2022 
Bedeutung: ██ Frei (80–100)
██ Größtenteils Frei (70,0–79,9)
██ Moderat Frei (60,0–69,9)
██ Größtenteils unfrei (50,0–59,9)
██ Unterdrückt (0–49,9)

Daten

Wirtschaftliche Freiheit 2020

Weblinks 
 Index of Economic Freedom bei der Heritage Foundation (englisch)

Einzelnachweise 

Volkswirtschaftliche Kennzahl
Wirtschafts- und Sozialstatistische Kennzahl
Liste (Wirtschaft)